Сергей Николаевич Суворов (1918—1963) — Гвардии капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 

Сергей Суворов родился 5 мая 1918 года в Москве. После окончания средней школы работал сначала в Москве, затем в Краматорске. В 1938 году Суворов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в польском походе и в советско-финской войне. С начала Великой Отечественной войны — на её фронтах. В 1942 году Суворов окончил курсы младших лейтенантов.

К сентябрю 1943 года гвардии старший лейтенант Сергей Суворов командовал истребительно-противотанковой батареей 59-й гвардейской танковой бригады 8-го гвардейского танкового корпуса 40-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 25 сентября 1943 года батарея Суворова переправилась через Днепр в районе села Зарубинцы Каневского района Черкасской области Украинской ССР и приняла активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, нанеся противнику большие потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года гвардии старший лейтенант Сергей Суворов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1947 году в звании капитана Суворов был уволен в запас. Проживал и работал в Минеральных Водах. Скоропостижно скончался 17 сентября 1963 года, похоронен на Красненьком кладбище Санкт-Петербурга.

Был также награждён орденами Красного Знамени, Александра Невского и Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 Герои огненных лет. М., 1978, кн. 3. / стр. 286—290.
 Их имена никогда не забудутся. Ставрополь, 1969, кн. 2. / стр. 131—132.

Ссылки 

Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Участники битвы за Днепр
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные на Красненьком кладбище